Погр () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Серьер. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07172.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км южнее Лиона, в 65 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1978 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 1307 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 969 были экономически активными, 338 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 969 активных работали 912 человек (483 мужчины и 429 женщин), безработных было 57 (23 мужчины и 34 женщины). Среди 338 неактивных 116 человек были учениками или студентами, 135 — пенсионерами, 87 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Зоопарк Safari de Peaugres. Занимает площадь 80 га, в нём насчитывается около 900 животных, относящихся к 120 видам (львы, бабуины, белые носороги, гепарды, снежные барсы, белые медведи, императорские тамарины и т. д.).

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш